Barcelona Ladies Open 2009 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2009 z cyklu Barcelona Ladies Open rozgrywany w dniach 13–19 kwietnia 2009 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka

Przypisy 

2009
2009 w tenisie ziemnym